Зі́нін — російське прізвище.

 Зінін Микола Миколайович (1812—1880) — російський хімік-органік.
 Зініна Олена Андріївна (1867—1943) — українська актриса, співачка (сопрано).

Див. також 
 Реакція Зініна